

Patronyme 

 Andrea Giani (1970-), joueur puis entraîneur italien de volley-ball.
 Domenico Giani (1962-), officier italien et garde du corps des papes Benoît XVI et François.
 Felice Giani (1758-1823), graveur et peintre italien.
 Ippolito Giani, dit Ito Giani (1941-2018), athlète italien.

Prénom

Autre 
 Giani ou gyani, sikh possédant une certaine connaissance spirituelle.